

Москва 

Почётные звания города Москвы по профессиям.

Нагрудный знак к Почётным званиям города Москвы по профессиям имеет форму вертикального овала, образованного двумя лавровыми ветвями.
В центре овала помещено рельефное изображение основного элемента герба города Москвы — Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.
На оборотной стороне знака указано наименование Почётного звания города Москвы.
Знак крепится к прямоугольной колодке, обрамленной в нижней части декоративным жгутом и обтянутой шелковой муаровой лентой темно-красного цвета.
Знак изготавливается из томпака.

 Почётный работник промышленности города Москвы
 Почётный деятель науки и техники города Москвы
 Почётный работник образования города Москвы
 Почётный работник здравоохранения города Москвы
 Почётный деятель искусств города Москвы
 Почётный работник культуры города Москвы
 Почётный работник печати города Москвы
 Почётный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы
 Почётный строитель города Москвы
 Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
 Почётный работник социальной защиты населения города Москвы
 Почётный работник торговли и сферы услуг города Москвы
 Почётный работник правоохранительных органов города Москвы
 Почётный юрист города Москвы
 Почётный энергетик города Москвы
 Почётный экономист города Москвы
 Почётный работник транспорта и связи города Москвы
 Почётный работник охраны окружающей среды города Москвы
 Почётный работник государственной службы города Москвы
 Почётный работник муниципальной службы города Москвы
 Почётный пожарный города Москвы

Московская область 
Награды Московской области являются формой признания заслуг и поощрением за высокие достижения в деятельности, направленной на обеспечение благополучия и роста благосостояния населения Московской области, способствующей развитию Московской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

 Почётный гражданин Московской области
 Заслуженный деятель науки Московской области
 Заслуженный артист Московской области
 Заслуженный архитектор Московской области;
 Заслуженный работник бытового обслуживания населения Московской области
 Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области
 Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области
 Заслуженный работник здравоохранения Московской области
 Заслуженный работник культуры Московской области
 Заслуженный работник образования Московской области
 Заслуженный работник охраны природы Московской области
 Заслуженный работник печати Московской области
 Заслуженный работник промышленности Московской области
 Заслуженный работник связи Московской области
 Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области
 Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области
 Заслуженный работник торговли Московской области
 Заслуженный работник транспорта Московской области
 Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области
 Заслуженный строитель Московской области
 Заслуженный экономист Московской области
 Заслуженный юрист Московской области

Санкт-Петербург 

 Лучший в спорте Санкт-Петербурга
 Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге

Ярославская область 

 Почётный гражданин Ярославской области

Тамбовская область 
 Почётный гражданин Тамбовской области

См. также 
 Почётные звания Российской Федерации
 Почётные звания России